Raboutou ist der Familienname folgender Personen:

 Brooke Raboutou (* 2001), US-amerikanische Sportkletterin
 Didier Raboutou (* 1962), französischer Sportkletterer
 Robyn Erbesfield-Raboutou (* 1963), US-amerikanische Sportkletterin und Trainerin
 Shawn Raboutou (* 1998), US-amerikanischer Sportkletterer